De Deense voetbalbeker 2018–19 (Deens: DBU Pokalen) was de 64ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 15 augustus 2018 en eindigde op 17 mei 2019 met de finale in het Parken Stadion (31.430 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Peter Kjaersgaard. FC Midtjylland stond voor de vierde maal in de finale en wist voor de eerste maal de beker te veroveren door in de finale met 4-3 in de strafschoppenreeks te winnen van Brøndby IF.

Schema

Zie ook
Superligaen 2018/19
Deens voetbalelftal in 2018
Deens voetbalelftal in 2019

Bekervoetbal 2018/19
2019